Der Begriff Rochor kann folgende Bedeutungen haben:

 Rochor (Stadtviertel), eine sog. planing area, d. h. Planungsgebiet (Verwaltungseinheit in Singapur)
 Rochor River, Fluss in Singapur
 Rochor Canal, Kanal in Singapur, Bestandteil des Rochor River
 Rochor Centre, eine ehemalige Wohnsiedlung in Singapur
 Rochor (MRT Singapur), U-Bahnhof in Singapur